Autoklub Dubrava
 Aeroklub Dubrava
 Atletski klub Dubrava